Hammerodde steht für
 den Namen des nördlichsten Gebiets von Bornholm
Hammerodde Fyr, Leuchtturm auf Bornholm
Hammerodde (Schiff), Fährschiff